Vogelsangbächli ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Vogelsangbächli (Brüelbach), rechter Zufluss des Brüelbachs im Lootobel bei Kyburg (Illnau-Effretikon), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Vogelsangbächli (Ergolz), rechter Zufluss der Ergolz in Liestal, Bezirk Liestal, Kanton Basel-Landschaft
 Vogelsangbächli (Ländenbach), rechter Zufluss des Ländenbachs bei Wetzikon, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Vogelsangbächli, Oberlaufname des Allmendbachs (zum Schäflibach) in den Gemeinden Birmensdorf und Urdorf, Bezirk Dietikon Kanton Zürich
 Vogelsangbächli (Sechtbach), rechter Zufluss des Sechtbachs (zum Furtbach, zur Glatt) beim Stadtweiher in Bülach, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Vogelsang
 Vogelsangbach